Bayram est un nom commun et un nom propre turcs qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Bayram est un nom commun turc qui signifie « fête ».

Prénom 
Bayram est un prénom masculin turc notamment porté par :
  (1970-), président turc du club de football Adanaspor d’Adana ;
  (1920-1969), poète turc de musique folklorique ;

  (1958-), homme politique  turc ;
  (1974-), footballeur et entraîneur turc ;
  (1985-), joueur de football turc ;
  (1926-), homme politique turc ;
  (1948-), musicien turc, virtuose du oud ;
  (1968-), scientifique, poète, journaliste et écrivain turc ;
  (1965-2019), parasitologue, herpétologue, taxonomiste et photographe de la nature chypriote turc ;
  (mort en 1380), fondateur turc de l’état de Qara Qoyunlu ;
  (1982-), journaliste turc ;
  (1941-), représentant de la Confédération européenne des syndicats et homme politique turc ;
  (1990-), footballeur turc ;
  (1966-), homme politique turc ;
  (1987-), footballeur chypriote turc ;
  (mort en 1638), homme d'État ottoman, grand vizir sous le règne de Murad ;
 Bayram Şit (1930-2019), lutteur turc ;
 Bayram Sönmez (1990-), rameur turc ;
  (1934-1992), journaliste, écrivain et poète turc ;
  (1935-), psychiatre, psychanalyste et écrivain turc.

Patronyme 

 Famille Bayram, famille tunisienne qui appartient à la notabilité tunisoise et dont les membres s’illustrent dans les sciences religieuses à l'époque husseinite. Ses membres descendent de Baïram Al Turki, officier dans l'armée ottomane venu en Tunisie en 1574 :
 Ahmed Bayram (v. 1875-1933), cheikh El Islam ;
 M'hammed Bayram (1820-1900), cheikh El Islam ;
 Mohamed Bayram I (1718-1800), bach mufti ;
 Mohamed Bayram II (1748-1831), bach mufti, nakib al achraf ;
 Mohamed Bayram III (1786-1843), bach mufti, nakib al achraf ;
 Mohamed Bayram IV (1805-1851), cheikh El Islam, nakib al achraf ;
 Mohamed Bayram V (1840-1889), haut fonctionnaire et réformateur ;
 Mohamed Taieb Bayram (1881-1943), cheikh El Islam ;
  (1981-), actrice et écrivaine allemande d'origine turque, Miss Allemagne 2005 ;
  (1986-) footballeur turc ;
  (1950-), historienne et femme politique tatar ;
  (1954-), homme politique turc ;
  (1352-1430), poète soufi turc ;
  (1926-2004), musicien turc, spécialiste de musique folklorique turque ;
 Ömer Bayram (1991-), footballeur turc ;
  (1974-), homme politique et avocat turc.

Pseudonyme 
 Bayram (1937-2012), peintre, sculpteur, photographe et poète russe naturalisé français.

Toponyme 

 , district d'Ayaş de la province d'Ankara, dans la région de l'Anatolie centrale.

 , ville de la province du Fars ;
 Bayram, ville de la province d’Azerbaïdjan oriental ;

 

 Baýramaly (anciennement Bayram-Ali), ville du Turkménistan.

Architecture 
 Dar Bayram, palais de la médina de Tunis en Tunisie.
 , mosquée située dans le quartier Ulus du district Altındağ d'Ankara en Turquie.

Divers 
 , journal turc publié à Ankara depuis 1958.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de bayram et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Bayramoğlu signifie donc « fils de la fête » ou « fils de Bayram ».

Références 

Patronyme turc